Ornamentvogelspinne ist ein uneindeutiger Trivialname für einige Vogelspinnengattungen und -arten. Vogelspinnen mit einer ornamentalen Zeichnung werden manchmal im Deutschen „Ornamentvogelspinnen“ genannt. Der Begriff wird genutzt ...

als Gattungsbezeichnung für
Poecilotheria
Psalmopoeus

als Artbezeichnung für
Poecilotheria regalis, auch „Indische Ornamentvogelspinne“ genannt.
Psalmopoeus irminia, auch „Venezuela-Ornamentvogelspinne“ genannt.